Some Voices (Algunas voces), puede referirse a: 

Espectáculo
Some Voices, una obra de teatro británica de 1994 escrita por Joe Penhall.
Some Voices, película británica del año 2000, dirigida por Simon Cellan-Jones y protagonizada por Daniel Craig, basada en la obra de teatro homónima de 1994.

Música
Some Voices, canción del grupo Pinback, de 2002.